České příjmení Drda (Drdová) nosí více různých osobností:

 Adam Drda (* 1971) – český novinář, vnuk Jana Drdy
 Jan Drda (1915–1970) – český novinář, spisovatel a dramatik
 Jiří Drda (* 1947) – český politik, poslanec PSP za ODS, primátor Liberce
 Pavel Drda (* 1958) – český keramik a sochař
 Zbyněk Drda (* 1987) – český zpěvák

ženy
 Marie Drdová (pseudonym Constans (1889–1970); hudební skladatelka, autorka oper na vlastní libreta

Externí odkazy 
 

Česká příjmení